MHD peut faire référence à : 

 la magnétohydrodynamique ;
 l' ;
 MHD, un rappeur français,
 MHD, son premier album, sorti en 2016.